Amper kan syfta på:

 Emilia Amper (1981–), en svensk nyckelharpist

Geografi

Nigeria 

 Amper (ort), Plateau,

Tyskland 

 Amper (Isar) – en biflod till Isar i Bayern, 

Robotskapade Nigeriaförgreningar